coreano – la lingua coreana
 Coreano – esponente del gruppo etnico dei Coreani
 coreano – pertinente alla Corea
 saltarello coreano – anellide usato per la pesca sportiva